Бандейра — имя собственное.

 Бандейра — горная вершина в Бразилии.
 Бандейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Бандейра-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.

Персоналии 
 Бандейра, Мануэл (1886—1968) — бразильский поэт.
 Са-да-Бандейра, Бернарду (1795—1876) — португальский государственный деятель, маркиз.